Фрэнк Ллойд Райт (, 8 июня 1867 — 9 апреля 1959) — американский архитектор, создатель «органической архитектуры» и приверженец открытого плана. Созданные им «дома прерий» стали прообразом американской жилой архитектуры XX века. По заключению Американского института архитекторов, Райт — самый влиятельный из всех архитекторов США. Британская энциклопедия называет его «самым творческим гением американской архитектуры».

Биография 
Райт родился 8 июня 1867 года в городе , Висконсин, США, в семье Уильяма Рассела Райта, учителя музыки и церковного деятеля, и Анны Ллойд, учительницы из известной в Висконсине семьи Ллойдов. Воспитывался в канонах унитарианской церкви. В детстве много играл с «развивающим» конструктором «Киндергартен», разработанным Фридрихом Фрёбелем. Родители Райта развелись в 1885 году, по причине неспособности Уильяма содержать семью. Фрэнку пришлось принять на себя груз финансовой ответственности за мать и двух сестер. В это время он взял фамилию матери в качестве второго имени.

Райт обучался на дому, не посещая школу. В 1885 году он поступил на инженерный факультет Висконсинского университета. Учась в университете, он подрабатывает помощником местного инженера-строителя. Райт покинул университет, не получив при этом учёной степени. В 1887 году он переехал в Чикаго, где устроился в архитектурную контору Джозефа Лаймана Силсби. Через год перешёл на работу в фирму «Адлер и Салливан», возглавляемую идеологом «чикагской школы» Луисом Салливаном. С 1890 года в этой фирме ему поручались все проекты по строительству жилой недвижимости. В 1893 году Райту приходится уйти из компании, когда Салливан узнает, что Райт проектирует дома «на стороне».

В 1893 году Райт основывает собственную фирму в чикагском пригороде Оук-Парк. К 1901 году в его послужном списке насчитывается уже около 50 проектов.

Стиль Прерий 

Известность Райту приносят «дома прерий», спроектированные им с 1900 по 1917 годы. «Дома Прерий» созданы в рамках концепции «органической архитектуры», идеалом которой является целостность и единение с природой. Сторонник идеи непрерывности архитектурного пространства, Райт предлагал подвести черту под традицией нарочитого выделения здания и его составных частей из окружающего мира, доминировавшей в западной архитектурной мысли со времён Палладио. По мнению Райта, форма здания должна каждый раз вытекать из его специфического назначения и тех уникальных условий среды, в которых оно возводится и существует.

В практическом плане, спроектированные Райтом «дома прерий» служили естественным продолжением окружающей природной среды, подобно эволюционной форме естественных организмов. Для них характерен открытый план, преобладающие в композиции горизонтали, далеко вынесенные за пределы дома скаты крыши, террасы, отделка необработанными природными материалами, ритмичные членения фасада каркасами, прообразом которых служили японские храмы. Многие из домов в плане крестообразные, а расположенный в центре очаг-камин объединяет открытое пространство. Интерьерам домов Райт уделял особое внимание, создавая мебель сам и добиваясь того, чтобы каждый элемент был осмыслен и органично вписывался в создаваемую им среду. Наиболее известными среди «Домов Прерий» являются дом Уиллитса, дом Мартина и дом Роби.

Своим учителем Райта называл советский архитектор Мержанов, строивший государственные дачи для Сталина.

Резиденция «Талиесин» 

Свой собственный дом, летнюю , Райт построил также в стиле «Домов Прерий» в 1911 году. Стимулом к постройке послужило увлечение , женой его клиента , которая позже станет его гражданской женой и поселится в этой летней резиденции.

Долина, в которой находится Талиесин, принадлежала до Гражданской войны семье матери Райта. Его дед по материнской линии и дядя, иммигранты из Уэльса, были пасторами унитарианской конгрегации, и его две тёти в 1887 году открыли в долине школу совместного обучения.

Мать Райта, Анна Райт, отправляла сына на каникулы в долину каждое лето, начиная, с одиннадцати лет. Семья, её идеи, её религия и идеалы, оказали большое влияние на формирование личности молодого Райта, который позже изменил своё второе имя с «Линкольна» (в честь Авраама Линкольна) на «Ллойд» — в знак уважения к этой ветви семьи.

Когда Райт решил построить дом в этой долине, он выбрал имя валлийского барда Талиесина, которое в переводе означает «сияющий лоб». Райт расположил дом на «лбу» холма, любимом с детства, а не на пике, поэтому «Талиесин» смотрится возникшим из естественного ландшафта. Говоря его словами — «… Не в земле, но из земли». Дом состоял из трёх крыльев, которые включали жилое помещение, офис и хозяйственные постройки.

Помимо того, что здание органично вписалось в ландшафт, Райт применил в его постройке свои идеи органической архитектуры. Дымоходы и каменные опоры были построены из местного известняка, в штукатурке стен использовался песок с отмели соседней реки Висконсин.

«Талиесин» дважды пострадал от пожаров. Первый пожар в 1914 году устроил слуга, убивший перед этим проживавшую в доме Марту Босвик и двух её детей. Второй пожар возник в 1925 году. Здание полностью перестраивалось, переименовываясь, соответственно, в «Талиесин II» и «Талиесин III».

В 1910 году Райт во время путешествия по Германии публикует своё двухтомное портфолио, и его работы становятся известны в Европе.

Отель "Империал" 
Отель «Империал», важная работа Райта в Японии, была завершена в 1923 году. Общий план состоит из двух трехэтажных корпусов, в которых умещались более 100 номеров, соединенных вестибюлем и рестораном. Благодаря прочному фундаменту и стальной конструкции, отель практически без повреждений пережил Великое землетрясение Канто, которое произошло в день банкета по случаю окончания строительства.

Архитектор применил в проекте одно из главных открытий органической архитектуры – перепады высот, которые создают иллюзию нахождения в пещере или любом другом природном замкнутом пространстве.  Райт спроектировал не только здание, но и внутреннее интерьерное убранство, создав пространство с сильным чувством единства и гармонии.

Отель «Империал» был поврежден во время бомбежки Токио и военной оккупации США после Второй мировой войны. В это время Райту была предоставлена возможность отреставрировать или перестроить отель, но он отказался. По мере роста цен на землю в центре столицы сносить гостиничные здания стало более практичным, чем их реставрировать, поэтому его разобрали в 1968 г. и перенесли в музей под открытым небом Мэйдзи-Мура. 

Завершение строительства Императорского отеля Райта было его последней и самой значительной работой в Японии, где он находился на протяжении 5 лет. Дизайн Райта, сочетающий различные объемы в одном плане, наглядно продемонстрировал силу и потенциал архитектуры молодым японским архитекторам (Антонин Раймонд, Арата Эндо, Камеки Цутиура и др.) и вдохновил их на дальнейшее развитие органической архитектуры.

«Дом над водопадом» 

В начале XX века Райт оказался в списке самых модных и успешных архитекторов США, сумев реализовать множество своих проектов, большая часть которых содержала весьма новаторские для того времени архитектурные решения.
Но к 1930-м годам от былой популярности не осталось и следа — у Райта практически не было крупных заказов. Чтобы поправить своё материальное положение, Райт открывает у себя в Талиесине творческую мастерскую. Эту мастерскую начинает посещать Эдгар Кауфман () — сын успешного бизнесмена из Питтсбурга Эдгара Кауфмана, решивший по совету отца изучать архитектуру.

Постепенно смелые архитектурные идеи Райта захватывают Эдгара Кауфмана-младшего, и вместе им удаётся уговорить Кауфмана-старшего выделить средства на постройку макета целого города, который спроектировал Райт. После завершения строительства макет был размещён для всеобщего обозрения в универмаге, принадлежащем семье Кауфманов.

Райт становится частым гостем в доме семейства Кауфманов и вскоре получает от них заказ на разработку проекта их загородного дома. Для этих целей Кауфманы приобрели живописный участок в местности под названием «Медвежий ручей» (), который представлял собой сплошной скалистый выступ, возвышавшийся над окрестностью, а рядом находился маленький водопад.

Начался второй пик в творчестве Райта. Он начинает использовать элементы заводского изготовления и железобетонные конструкции, продолжая противопоставлять техницистским устремлениям функционализма романтические идеи единения с природой. В 1935—1939 годах Райт строит для И. Дж. Кауфмана «Дом над водопадом» («Fallingwater»), шт. Пенсильвания.

В ноябре 1934 года Райт посетил «Медвежий ручей» для определения конкретного места под строительство загородного дома Кауфманов. Он остановил свой выбор на участке с водопадом, решив сделать сам водопад структурной частью будущего дома. Заказчиков эта смелая идея архитектора поначалу обескуражила, но Райт — заявивший в частности: «Я хочу, чтобы вы жили с водопадом, а не просто смотрели на него. Он должен быть частью вашей жизни» — всё же смог заразить Кауфманов этой идеей, убедил их в самой возможности строительства такого дома, а главное — в полной его безопасности для их проживания в нём. Дом представляет собой композицию из бетонных террас и вертикальных поверхностей из известняка, расположенных на стальных опорах прямо над ручьем. Часть утеса, на котором стоит дом, оказалась внутри здания и использовалась Райтом как деталь оформления интерьера. Райт стремился к тому, чтобы при строительстве дома не было бы срублено ни одного дерева, все крупные горные валуны остались бы на своих местах, а будущий дом стал бы просто частью естественного ландшафта. Строительство дома обошлось в 155 000 долларов, из которых оплата работы архитектора составила 8 000 долларов. С учётом инфляции эта сумма в 2009 году была эквивалентна примерной сумме в 2,4 млн долларов США. Однако более точное отражение относительной стоимости проекта в 1930-х годах показывают затраты на ремонтно-восстановительные работы на этом объекте — объявленная стоимость таких работ в 2002 году составила 11,4 млн долларов США. Не всё в конструкции дома оказалось совершенным, и он дважды реконструировался в 1994 и 2002 годах, с добавлением дополнительных стальных опор.

В период с 1937 по 1963 годы «Дом над водопадом» служил семейству Кауфманов загородной резиденцией. В 1963 году Эдгар Кауфман-младший передал здание в виде пожертвования организации  (Охрана природы Западной Пенсильвании). В 1964 году дом стал музеем и был открыт для публичных посещений. По состоянию на январь 2008 года «Дом над водопадом» посетило около шести миллионов человек. Несмотря на своё расположение в отдалённом уголке штата Пенсильвания (примерно в двух часах езды от Питтсбурга), в настоящее время к «Дому над водопадом» приезжают более 120 000 посетителей в год.

«Юсоновский» период, 30-е годы 
Для клиентов среднего класса Райт в этот период разрабатывает дома умеренной стоимости. Сам Райт называет их «юсоновскими» или «североамериканскими», от аббревиатуры U.S.O.N.A. (Unites States of Nothern America). Компактные, экономичные и технологичные, «юсоновские» дома развивали принципы, заложенные ещё в «Домах Прерий». Широкая крыша домов парила над стенами за счет применения узких ленточных окон под самым потолком. Дома проектировались в основном одноэтажными и L-образными в плане, что позволяло им вписываться в участки сложной формы. Каркасная конструкция позволяла удешевить строительство.

«Юсоновские» дома должны были стать строительными блоками градостроительной концепции Райта — «Города широких горизонтов». Концентрированный перенаселённый город должен был естественным образом «деурбанизироваться», распределившись по сельскохозяйственным пригородам, а основным средством передвижения в нём должен был стать автомобиль. Концепция «Города широких горизонтов» существенно повлияла на характер застройки американского малоэтажного пригорода.

В этот период Райт строит и общественные здания, среди которых наиболее известна  (1936—1939) в Расине в штате Висконсин. Основой конструкции является центральный зал с «древовидной» колоннадой, в которой каждая колонна расширяется кверху. Структуру дерева повторяет и лаборатория — её помещения группируются вокруг центрального ядра-«ствола», несущего шахты лифтов, а плиты перекрытий чередуются по форме — квадратные плиты образуют каркас здания, в который вписываются круглые плиты. Освещение через систему полупрозрачных стеклянных трубок способствует созданию атмосферы «святости» рабочего места.

Музей Соломона Гуггенхейма 

Апофеозом творчества Райта стал музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, который архитектор проектировал и строил в течение 16 лет (1943—1959). Снаружи музей представляет собой опрокинутую спираль, а его интерьер напоминает раковину, в центре которой находится остекленный внутренний дворик. Райт предполагал, что экспозиции должны осматриваться сверху вниз: посетитель поднимается на верхний этаж на лифте и постепенно спускается по центральному спиральному пандусу. Картины, висящие на наклонных стенах, при этом должны находиться в том же положении, что и на мольберте художника. В качестве орнамента забора музея Райт использовал фигуры находящихся в экспозиции картин В. В. Кандинского.

Руководство музея выполнило не все требования Райта, и сейчас осмотр экспозиций происходит снизу вверх.

Поздние работы. Итоги 
В 1950-е годы Райт стал отходить от органической архитектуры и в целом перешёл к проектированию зданий в более универсальном, интернациональном стиле. В жилых домах этого периода Райт также отказался от прямого угла как от «искусственной» формы и обратился к спирали и циркульной окружности.

Не все проекты Райта были реализованы при жизни. Излишне декорированное и граничащее с китчем здание суда округа Марин было достроено через 4 года после его смерти. В 1956 году Райт хотел построить небоскрёб в Чикаго Mile High Illinois общей высотой в милю (1609 метров), с лифтами, работающими на атомной энергии, рассчитанный на 130 000 жителей и представляющий собой сужающуюся кверху треугольную призму. Но проект отменили.

Умер 9 апреля 1959 года в Финиксе в штате Аризона.

Семья и личная жизнь 
Став преуспевающим архитектором, Фрэнк Ллойд Райт жил, стараясь ни в чём себе не отказывать, и часто становился мишенью для жёлтой прессы. Он был женат официально три раза и состоял в ряде фактических браков ещё до оформления предыдущего развода.
 Первый раз Райт женится на Катерине «Китти» Ли Тобин в 1889 году. Брак распался к 1909 году, развод был получен к 1922 году.
 Сожительство с Мамой Чени, женой одного из своих клиентов, окончилось трагической смертью Чени — она и оба её ребёнка были убиты слугой в доме Райта «Талиесин I», а сам дом был сожжён.
 Брак с Мириам Ноэль (1923 год) распался из-за пристрастия Мириам к морфину в 1927 году.
 Последней женой Райта была Ольга Ивановна Гинценберг («Ольгиванна»). Он похоронен с ней и её дочерью в Западном Талиесине в  Скоттсдейле, шт. Аризона. На семейном кладбище в Висконсине осталась пустая могила Райта с надгробием.

У Райта осталось семь детей: три сына и четыре дочери. Двое детей Фрэнка Ллойда Райта — Фрэнк Ллойд Райт-младший и Джон Ллойд Райт также стали архитекторами. Внучка Фрэнка Ллойда, Энн Бакстер — актриса, лауреат премии «Оскар».

Галерея

Избранные работы

Книги

Здания 
Всего Райт построил 363 дома. К 2005 году из них сохранились примерно 300. Два дома были уничтожены во время урагана «Катрина» в 2005 году, один — во время урагана «Камилла» в 1969 году. Самая плотная концентрация построек Райта находится в Оук-Парке в штате Иллинойс.

  в Оук-Парке в штате Иллинойс, 1889—1909
  в  в штате Иллинойс, 1894
  в Хайленд-Парк в штате Иллинойс, 1901
  в Буффало в штате Нью-Йорк, 1903
  в Буффало в штате Нью-Йорк, 1903—1905
  в Оук-Парке в штате Иллинойс, 1904
  в Спрингфилде в штате Огайо
 Дом Роби, Чикаго, шт. Иллинойс, 1909
  в  в штате Висконсин, 1911
 Дом мальвы (1919—1921)
  в Токио в Японии, 1923 — единственное каменное строение в Токио, которое пережило Великое землетрясение Канто
  в  в штате Нью-Йорк, 1928
 «Дом над водопадом», Беар Ран, шт. Пенсильвания, 1935
  в Расине в штате Висконсин, 1936
  в Скоттсдейле в штате Аризона, 1937
  в Бартлсвилле в штате Оклахома, 1956
 Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, 1943—1959
  в Сан-Рафеле в штате Калифорния, 1957—1966

См. также 
 Эшби, Чарльз Роберт

Примечания

Литература 
 
 
 Пфайффер Б. Райт. 1867—1959: Архитектура демократии. М., АртРодник, 2006

Ссылки 
 
 
 Видеосъемка зданий Райта на YouTube
 Мемориальный зал Грэйди-Гэммидж университета Аризоны (рус.)
 Планы домов мастерской Райта
 Фрэнк Ллойд Райт на сайте КиноПоиск

Архитекторы США
Архитекторы-модернисты
Теоретики архитектуры
Архитекторы модерна
Архитекторы Нью-Йорка
Архитекторы Токио
Органическая архитектура
Члены Национальной академии дизайна
Почётные доктора Йельского университета